Ефросимово — название населённых пунктов:

Россия 
 Ефросимово — деревня в Хомутовском районе Курской области.
 Ефросимово — деревня в Колпнянском районе Орловской области.